Lubowla – miasto na Słowacji
 Nowa Lubowla – wieś na Słowacji
 Lubowla – herb szlachecki

Linki zewnętrzne